Piège pour Ric Hochet est le cinquième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de Piège pour Ric Hochet furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 29/65 à 6/66).

Personnages

Enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine, nièce du commissaire (première apparition dans la série)

Les suspects 
 Albert Drillon, garagiste et ancien pilote
  Vogler, propriétaire d'un zoo
 Lucas Bastien, riche fermier

Autres personnages importants 
 Christian, frère de Nadine et neveu de Bourdon 
 Rémy Valloire, pilote d'avion, déjà rencontré dans Défi à Ric Hochet

Lieu et temps de l’action 
.

Elle a pour cadre principal une zone située à « une heure de Paris » en voiture, dans le département de la Marne .

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue (pages 3 à 9) 
, au cours duquel le commissaire Bourdon avait été blessé.

Il est en convalescence chez sa sœur Élodie ; le lecteur fait connaissance de celle-ci et de ses deux enfants, Nadine, adolescente intelligente et délurée, et Christian, âgé d'une dizaine d'années. Pendant ce temps, Ric est à Paris où il passe à la télévision, pour promouvoir un livre qu'il vient de publier (« J'ai relevé le gant »). Après la fin de l'émission, Ric quitte les studios parisiens et prend la route de la Marne.

En arrivant dans le village où réside la famille de Bourdon, le jeune Christian va à la rencontre de Ric pour lui montrer le chemin. Il se fait renverser par une voiture noire qui part en trombe.

L'enfant, souffrant de multiples contusions, hématomes et fractures (on apprendra par la suite que sa blessure la plus importante est une jambe cassée), est hospitalisé mais ne se souvient plus de l’accident ; il ne peut donc donner aucun indice sur le chauffard. Les autres rares personnes présentes dans la rue au moment de l'accident ne peuvent donner aucune précision.

Ric décide de mener l'enquête pour trouver l'auteur de ce délit de fuite qui aurait pu être fatal pour l’enfant.

L'enquête (page 10 à 41) 
Ric rencontre un enfant qui a vu la voiture noire : il s'agit d'une .

Peu après, alors qu'il conduit sa Porsche avec Nadine à ses côtés, il est victime d'une sortie de route provoquée intentionnellement par le conducteur d'un véhicule Mercedes.

Le même jour, il est contacté téléphoniquement par un mystérieux inconnu qui lui donne rendez-vous dans une carrière déserte. Ric s'y rend : l'homme déclare être détenteur de photographies qu'il propose de vendre à Ric. Mais quelques secondes après, deux inconnus interviennent, qui obligent l'homme à monter de force dans leur voiture Ford Galaxie. Ric ne peut pas s'y opposer ; la voiture fonce vers lui et Ric n'a pas d'autre choix de se jeter dans le vide ; il se rattrape de justesse au cordon d'un appareil photographique. Il s'agit de l'appareil photo de l'inconnu. Il fait développer la pellicule : ce sont des photos du véhicule qui a renversé Christian, une Ford Galaxie noire.

La gendarmerie locale informe Bourdon que seuls trois exemplaires de ce modèle sont immatriculés dans le département.

Ric poursuit son enquête qui le mène successivement chez Albert Drillon, garagiste, dans le zoo privé du docteur Vogler (où Ric est aux prises avec une panthère noire) puis chez Lucas Bastien, riche fermier.

Il est ensuite poursuivi en voiture, se réfugie dans la casse de Drillon où il tombe sur la Ford Galaxie qu'il recherche. Il se fait tirer dessus par les deux hommes vus précédemment. S'enfuyant en zone découverte, Ric risque de périr ; il est sauvé de justesse par Drillon, au volant de sa camionnette jaune. Les deux agresseurs s'enfuient et la Ford Galaxie est découverte entièrement brûlée à l'essence.

Les soupçons se portent sur Bastien qui est arrêté. Nadine ne croit pas à la culpabilité de ce dernier. Elle soupçonne Vogler et se rend dans sa propriété fortement protégée, sans rien dire à personne. Elle se fait repérer par un chien et, attrapée par un garde, est séquestrée dans la propriété.

Ric part avec Bourdon à sa recherche et va directement chez Vogler, qui accepte que son domicile soit entièrement visité. Bien que la visite des lieux n'ait pas permis de retrouver Nadine, Ric n'est pas convaincu : une « chambre d'ami » censée n'être jamais utilisée comportait une lampe basse sur un guéridon ; or l'ampoule électrique était brûlante.

Enquête dans la propriété du bandit (pages 42 à 61) 
La nuit suivante, grâce à un avion prêté par Rémy Valloire, un personnage rencontré dans l'album Défi à Ric Hochet, Ric se fait parachuter dans la propriété de Vogler et atterrit près des enclos des bêtes. Son arrivée réveille les animaux du zoo, et attire l'attention des gardes.

Repéré, Ric se réfugie dans la maison d'habitation du docteur. Il se fait tirer dessus, se débarrasse d'un des gardes en l'assommant, et finit par retrouver Nadine séquestrée dans l'une des cages vides du zoo. Malheureusement, ils sont repris par Vogler et ses gardes, et Ric est blessé par le tir d'une balle munie d'une capsule spéciale.

Vogler explique qu'il avait commencé des expériences bactériologiques sous les Nazis , qu'il poursuit sous couvert de son zoo. Il a inoculé à Ric un poison qu'il a inventé et dont il est le seul à détenir l’antidote. Il révèle aussi que c'est l’un de ses hommes, Ernst, qui a commis le délit de fuite. Dans la mesure où il transportait dans le coffre de la voiture du matériel de recherche, il était stressé et avait renversé par mégarde l'enfant ; il avait pris peur et pris la fuite pour que son chargement ne soit pas découvert.

Pendant ce temps, la gendarmerie a encerclé la propriété mais Vogler parvient à partir avec ses complices dans deux voitures en braquant une arme sur ses otages. On apprend que le projectile reçu par Ric ne contenait pas de poison et n'était pas une arme bactériologique ; au demeurant Ric se rétablit très rapidement de sa blessure.

Nadine parvient à provoquer l'accident de la voiture où elle se trouve, tandis que l'autre véhicule se dirige vers une piste d'atterrissage improvisée, sur laquelle s'est posé l'avion qui a servi peu avant au parachutage de Ric. Vogler veut s'emparer de l'avion pour s'enfuir. Quand Vogler met l'avion en route, Ric parvient à monter à bord et se bat contre le médecin. Alors que l'avion se dirige vers un ravin, Ric quitte in extremis l'engin, à l'inverse de Vogler qui meurt dans l'accident. Ses complices Amato, Hans et Ernst sont arrêtés.

Planche finale (page 62) 
Quinze jours plus tard, Ric reçoit un coup de téléphone lui fixant un mystérieux rendez-vous dans un appartement parisien. Il découvre que c'est Nadine qui lui a préparé un anniversaire-surprise, à l'occasion duquel il retrouve ses amis et plusieurs personnages d'aventures précédentes.

Action et rebondissements 
La scène d'ouverture est centrée sur Bourdon en famille. L'élément perturbateur apparaît à la planche 3. On compte sinon deux scènes de voitures (planches 11 et 23). Ric manque de se faire renverser planches 16 et 26-27, on lui tire dessus planches 24, 44 et 50. Il est aux prises avec une panthère noire aux planches 21 et 49. Il saute en parachute planche 41 et se jette hors d'un avion sur le point de tomber planche 59, avec un léger suspense. , Ric n'est pas assommé dans cette aventure. Le nom du coupable est révélé particulièrement tôt dans cet album, ce qui est très inhabituel pour cette série, dont l'un des intérêts pour le lecteur réside précisément dans la recherche du coupable. 

L'explication se fait dans une scène où le docteur Vogler détaille ses motivations à Ric alors qu'il le menace d'une arme dans sa maison.

Véhicules remarqués 

Les voitures sont bien sûr très présentes dans cet album, et souvent utilisées comme arme. Cela se voit particulièrement dans le passage où Ric est poursuivi par des voitures qui tournent autour de lui, et parmi elles une Mercedes, dont l'insigne en étoile est comme un viseur sur la tête du héros.

 Porsche 356 SC cabriolet, voiture de Ric Hochet
 Ford Galaxie 500 XL, modèle 1964, trois voitures noires identiques appartenant, l'une au garagiste Albert Drillon, la seconde au docteur Vogler et la troisième au fermier Lucas Bastien
 Mercedes 220 SE, voiture des bandits
 Renault 16, voiture des bandits
 Volkswagen Combi, fourgonnette du garagiste Albert Drillon
 Renault 8, voiture de la police judiciaire

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1967